Гри́ффин Глюк (, род. 24 августа 2000, Лос-Анджелес) — американский актёр театра и кино.

Биография 
Глюк родился в Лос-Анджелесе в семье режиссёра и продюсера Селлина Глюка и ассистентки и линейного продюсера Карин Бек. Его дедом по отцовской линии был археолог и историк Джей Глюк (1927—2000), а бабушкой по отцовской линии Суми Хирамото (?—2005) — японкой.

Он начал играть, когда пошёл со своей старшей сестрой Кэролайн на летнюю детскую витрину по мюзиклу «Парни и куколки» в театре «Палисейдс».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактёры США